Коти́ — діалектна назва різновиду теплого, переважно жіночого, взуття.
 Кóти — множина слова кіт.

Топоніми

Коти — село в гміні Ломжа Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Коти — село в гміні Творуґ Тарноґурського повіту Сілезького воєводства
 Коти — село в гміні Лідзбарк Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Коти — частина села Рудка в гміні Сенява Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Коти — частина села Нова Весь у гміні Попув Клобуцького повіту Сілезького воєводства

Коти () — поселення, Південно-Східна Словенія, община Ново Место

Села:
 Коти — Львівська область, Яворівський район
 Коти — Рівненська область, Дубенський район

Мистецтво 
 «Коти» () — мюзикл Ендрю Ллойда Веббера
 «Коти» () — фільм на основі мюзиклу Ендрю Ллойда Веббера

Див. також 
 Кіт свійський
 Котові

Примітки